Мария Жуан Кёлер — победительница соревнований.

Посев 

  Стефани Форетц Гакон (Первый раунд)
  Сесиль Каратанчева (Отказ)
  Юлия Путинцева (Второй раунд)
  Дина Пфиценмайер (Четвертьфинал)

<li>  Куруми Нара (Первый раунд)
<li>  Екатерина Бычкова (Четвертьфинал)
<li>  Мария Жуан Кёлер (Титул)
<li>  Марта Сироткина ''(Финал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2012